Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 1992/93, одржана је први пут од распада СФРЈ. Одржано је у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

У новооснованој Првој лиги учествовало је 18 клубова, који су играли по двоструком лига систену(свако са сваким две утакмице. Због реорганизације лиге у сезони 1993/94. из лиге су испадала четири клуба.
 
Прву титулу првака освојила је екипа Вардара из Скопља, без изгубљене утакмице. Из лиге су испали: Вардарски, Тетекс, Брегалница и Металург.

У следећој сезони клубови из Прве лиге Македоније нису играли у европским такмичењима, јер Фудбалски савез Македоније још није био члан УЕФА.

Првенство је почело 8. јула 1992, а завршило 21. мај 1993.

Састав Прве лиге у сезони 1992/93

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 1992/93. у македонском фудбалу